Okręty US Navy o nazwie USS „Wapakoneta”

 Pierwszy USS PC-579 był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1942-1955. Po wycofaniu ze służby, w lutym 1956 roku, otrzymał nazwę „Wapakoneta”. Nosił ją w rezerwie do momentu skreślenia z listy jednostek floty w roku 1960.
 Drugi USS „Wapakoneta” (YTB-766) był dużym holownikiem portowym. W służbie w latach 1963-2001.

Wapakoneta